

Wydarzenia 

 w Rzymie założono mennicę
 Mamertyni zajęli Messynę na Sycylii

Zmarli 
 Mencjusz, filozof chiński (data sporna lub przybliżona)

 Agatokles, tyran Syrakuz